Галлетти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Галлетти, Джан Лука (род. 1961) — итальянский политик, депутат итальянского парламента
 Галлетти, Лусиано Мартин (род. 1980) — аргентинский футболист, нападающий.
 Галлетти, Паоло (1937—2015) — итальянский пловец, двукратный призер чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште.